Znane postaci noszące nazwisko „Świrski”:
 Aleksander Świrski (1448–1553) – rosyjski święty mnich prawosławny
 Czesław Świrski (1885–1973) – polski działacz niepodległościowy
 Ignacy Świrski (1885–1968) – polski biskup rzymskokatolicki
 Jan Świrski – polski urzędnik ziemski w XVIII wieku
 Jerzy Świrski (1882–1959) – wiceadmirał Marynarki Wojennej II RP
 Józef Świrski (1784–1854) – polski oficer, ostatni minister spraw wewnętrznych Rządu Narodowego w powstaniu listopadowym w 1831
 Kazimierz Świrski (1926–1998) – polski partyzant, żołnierz Armii Krajowej
 Maciej Świrski (1962–) – polski przedsiębiorca
 Mateusz Świrski – polski urzędnik ziemski w XVIII wieku
 Paweł Świrski (–1649) – polski rotmistrz królewski
 Teofil Świrski (1860–1928) – generał brygady Wojska Polskiego
 Władysław Świrski (1894–1971) – polski ekonomista

 Zobacz też
 Świrscy herbu Szaława